Белколь () — посёлок городского типа в Кызылординской области Казахстана. Подчинён администрации города Кызылорда. Административный центр Белкольской поселковой администрации. Код КАТО — 431037100.

Посёлок расположен в 6 км к востоку от центра Кызылорды. В посёлке есть грузовая железнодорожная станция.

Население 
В 1999 году население посёлка составляло 2717 человек (1499 мужчин и 1218 женщин). По данным переписи 2009 года, в посёлке проживали 2843 человека (1418 мужчин и 1425 женщин).

На начало 2019 года, население посёлка составило 4246 человек (2059 мужчин и 2187 женщин).

Галерея

Примечания 

Населённые пункты городской администрации Кызылорды
Посёлки городского типа Казахстана